

Geografia
 Sele – fiume italiano della Campania
 Sele – comune austriaco nel distretto di Klagenfurt-Land
 Sele – insediamento della municipalità di Slovenj Gradec, in Slovenia

Persone
 Aron Sele – calciatore liechtensteinese
 Mathias Sele – calciatore liechtensteinese
 Rolf Sele – ex calciatore liechtensteinese
 Werner Sele – ex slittinista liechtensteinese